Андреас Миккельсен (; род. 22 июня 1989 года) — норвежский раллийный автогонщик, участник чемпионата мира по ралли. Трижды бронзовый призёр по итогам сезона (в 2014-2016 годах). Первый норвежский чемпион Европы по ралли.

В настоящий момент выступает в категории  WRC-2. В 2021 году Миккельсен завоевал чемпионские титулы одновременно в категории WRC-2 чемпионата мира и на чемпионате Европы. Также он двукратный чемпион Intercontinental Rally Challenge (2011, 2012).

Карьера 

Норвежец имеет немалый опыт выступления в целом ряде видов спорта, помимо автомобильного. Он выступал в слаломе и гигантском слаломе, в 12-летнем возрасте входил в состав норвежской национальной юниорской команды по горным лыжам. В 2003 и 2004 году выступал в мотокроссе, также представляя молодёжную сборную страны.

Переехав в Великобританию, в 17-летнем возрасте Миккельсен получил водительское удостоверение, вслед за чем начал делать свои первые шаги в автоспортивной карьере. Он первенствовал в ралли Quinton Stages 2006 года, став самым молодым победителем в истории британского ралли. В том же году он одержал ещё ряд побед на этапах ралли Соединённого Королевства, а также на ралли Сааремаа в Эстонии.

Миккельсен дебютировал в WRC на ралли Уэльса-2006 за рулём Ford Focus RS WRC. Завершить этап ему не удалось: он сошёл с дистанции на 14-м спецучастке. В сезоне 2007 года  он принял участие в восьми этапах, где лучшим результатом для него стало девятое место в Ирландии. В 2008 году опытный Маркус Гронхольм проводил инструктаж Миккельсона по совершенствованию его навыков пилотирования. В тот же год на Ралли Швеции молодой пилот добился лучшего на тот момент результата в карьере WRC,  финишировав на пятом месте. В 2009 году Миккельсен был вовлечён в трагический инцидент, когда на ралли Ларвика он за рулём Subaru Impreza зацепил обочину и, вылетев с трассы, сбил 10-летнюю девочку, которая скончалась на месте
.

В 2010 году норвежец на Ford Fiesta S2000 принял участие в ряде этапов Intercontinental Rally Challenge, завоевав второе место в Шотландии. В сезоне-2011 IRC он выступал за команду Skoda UK Motorsport. Несмотря на относительно неудачный старт сезона, по его итогам он на 1,5 очка смог опередить своего главного конкурента в борьбе за титул , став самым молодым чемпионом IRC. В 2012 году он продолжил свои выступления в  Skoda UK. Ряд побед и подиумов позволили ему завоевать второй титул подряд.

В 2013 году Миккельсен выступал в WRC за команду Volkswagen Motorsport II. Хотя за сезон пилот ни разу не поднимался на подиум, ему удалось одержать победу на ряде спецучастков. Удачно для него сложился сезон-2014 года: пять подиумов и ряд финишей в очковой зоне позволили ему занять третью строчку личного зачёта
.

На протяжении сезона 2015 Миккельсен держался в тройке лидеров, начав с трёх подряд третьих мест в Монако, Швеции и Мексике. На ралли Аргентины он сошёл, а затем вновь стал третьим на ралли Португалии. На ралли Каталонии Миккельсен одержал свою первую победу в карьере.

Победы в чемпионате мира

Результаты выступлений

Чемпионат мира 
С 2006 по 2011 года принимал участие в отдельных этапах, но набрал только одно очко.

* Сезон продолжается.

IRC

SWRC (WRC-2)

WRC-3

ERC

* Сезон продолжается.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WRC
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 Профиль  на сайте ewrc-results.com
 Профиль  на сайте juwra.com

Награды и достижения 

Раллисты Норвегии
Пилоты WRC из Норвегии